Шуй может означать:

Топоним 
Шуй — посёлок в Бай-Тайгинском кожууне Тывы.
Шуй (приток Маша) — река в Пермском крае.
Шуй (приток Шукшана) — река в Марий Эл.

Фамилия 
Шуй (水) — китайская фамилия (клан), означает «вода», «река». Известные носители:
 Шуй Хуа (1916—1995) — китайский режиссёр и сценарист.
 Шуй Цзюньи (水均益, 1963 г.р.) — диктор китайского телевидения.

См. также 
 Шуи
 Шуя (значения)